Sacaria (província) — província da Turquia
Rio Sacaria — do noroeste da Turquia
Sakarya Spor Kulübü — clube de futebol de Adapazarı, Turquia

Ver também 
Batalha de Sacaria — da Guerra Greco-Turca de 1919–1922
Adapazarı — capital da província de Sacaria

Desambiguações de topônimos